Alloclemensia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Schmidt-nielsen 1981. Alloclemensia ingår i familjen bladskärarmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladskärarmalar
Alloclemensia